Carlos II de Mecklemburgo-Strelitz (en alemán, Karl II. zu Mecklenburg-Strelitz; Mirow, 10 de octubre de 1741-Neustrelitz, 6 de noviembre de 1816) fue gobernante del Estado de Mecklemburgo-Strelitz desde 1794 hasta su muerte. Originalmente gobernando como duque, fue elevado al rango de gran duque en 1815. Antes de acceder al trono fungió como gobernador de Hannover desde 1776 hasta 1786.

Primeros años y servicio en Hannover 
El duque Carlos Luis Federico de Mecklemburgo nació en Mirow, siendo el segundo hijo del duque Carlos Luis Federico de Mecklemburgo, príncipe de Mirow, y de su esposa, la princesa Isabel Albertina de Sajonia-Hildburghausen. El 11 de diciembre de 1752 murió su tío, el duque Adolfo Federico III de Mecklemburgo-Strelitz, y como resultado, el hermano mayor de Carlos lo sucedió, convirtiéndose en Adolfo Federico IV. Con la ascensión de su hermano, Carlos se trasladó con el resto de la familia de Mirow a la capital, Strelitz. 

Desde la edad de cuatro años, Carlos parecía destinado a una carrera en el servicio de Hannover después de recibir el grado de capitán. Su hermana, Carlota, se casó con el elector de Hannover, el rey Jorge III del Reino Unido, el 8 de septiembre de 1761. Carlos realizó frecuentes visitas a su hermana en Gran Bretaña y finalmente entró en el servicio de su cuñado, el elector de Hannover, con un nombramiento como jefe militar de Hannover, siguiendo su servicio en España.

En otoño de 1776, Carlos fue elegido gobernador general de Hannover por su cuñado. Como gobernador de Hannover, Carlos tuvo todos los poderes efectivos de un gobernante soberano. Su cuñado, Jorge III, no tenía ningún deseo de residir en Alemania, siendo un buen inglés. Al poco tiempo de quedar viudo por segunda vez en diciembre de 1785, Carlos pidió permiso para retirarse de sus cargos militares en Hannover y abandonar el gobierno. Su cuñado accedió a su petición, le promovió a mariscal de campo y le concedió una pensión. Carlos, entonces, dedicó algún tiempo a viajar antes de establecerse en Darmstadt, donde fue presidente de la Comisión de Crédito Imperial.

Tras la muerte sin descendencia de su hermano mayor, Adolfo Federico IV, el 2 de junio de 1794, Carlos le sucedió como duque gobernante de Mecklemburgo-Strelitz.

Gobernante de Mecklemburgo-Strelitz 
Como gobernante, Carlos alentó nuevas tendencias en la agricultura, estableció una nueva fuerza de policía, e implementó la educación obligatoria. En 1806, su ducado se unió a la Confederación del Rin. Después del Congreso de Viena, fue elevado al rango de gran duque el 28 de junio de 1815.

En el verano de 1816, Carlos fue de viaje a un tour por Rebberg, Schwalbach y Hildburghausen. Al poco tiempo de volver cayó enfermo por inflamación de los pulmones. Murió en Neustrelitz después de sufrir un ataque de apoplejía. Fue sucedido por su hijo mayor, Jorge.

Matrimonios y descendencia 
Después de intentos infructuosos de casarse con una princesa de Dinamarca y una princesa de Sajonia-Gotha, Carlos se casó con su primera esposa, la princesa Federica Carolina Luisa de Hesse-Darmstadt, una hija del landgrave Jorge Guillermo de Hesse-Darmstadt, el 18 de septiembre de 1768 en Darmstadt. Tuvieron diez hijos juntos. Dos de las hijas se convertirían en reinas consortes alemanas. 
Carlota Georgina (1769-1818), se casó con el duque Federico de Sajonia-Altemburgo.
Carolina Augusta (1771-1773).
Jorge Carlos (1772-1773).
Teresa (1773-1839), se casó con el 5.º príncipe Carlos Alejandro de Thurn y Taxis.
Federico Jorge (1774-1774).
Luisa (1776-1810), se casó con el rey Federico Guillermo III de Prusia.
Federica (1778-1841), se casó en primeras nupcias con el príncipe Luis Carlos de Prusia, en segundas nupcias con el príncipe Federico Guillermo de Solms-Braunfels, y en terceras nupcias con el rey Ernesto Augusto I de Hannover.
Jorge (1779-1860), gran duque de Mecklemburgo-Strelitz. Se casó con la princesa María de Hesse-Kassel.
Federico Carlos (1781-1783).
Augusta Albertina (1782-1782).

Después de la muerte de Federica en 1782, Carlos se casó con la hermana de esta, la princesa Carlota de Hesse-Darmstadt, el 28 de septiembre de 1784 en Darmstadt. Carlota murió el 12 de diciembre de 1785, al poco tiempo de dar nacimiento a su hijo, el duque Carlos de Mecklemburgo (1785-1837).

Títulos y estilos 
10 de octubre de 1741-2 de junio de 1794: Su Alteza Serenísima el duque Carlos de Mecklemburgo-Strelitz, príncipe de Mirow.
2 de junio de 1794-28 de junio de 1815: Su Alteza Serenísima Ducal el duque de Mecklemburgo-Strelitz.
28 de junio de 1815-6 de noviembre de 1816: Su Alteza Real el gran duque de Mecklemburgo-Strelitz.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Nobilísima Orden de la Jarretera ().
  Caballero de la Orden Militar de María Teresa ().

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Protestantes de Alemania
Duques de Mecklemburgo-Strelitz
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Miembros de la Orden de la Jarretera
Grandes duques de Mecklemburgo-Strelitz